Polonium (84Po) má 42 známých izotopů (všechny jsou radioaktivní) , s nukleonovými čísly 186 až 227, a řadu jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 209Po (poločas přeměny 124 let), 208Po (2,898 let), 210Po (138,376 dne), 206Po (8,8 dne), 207Po (5,80 hodin) a 204Po (3,519 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2 hodiny, většina pod 1 minutu.

Izotopy 208Po, 209Po i mnohé další lze vyrobit ostřelováním olova nebo bismutu alfa částicemi, protony či deuterony.

Polonium-210 

Polonium-210 se rozpadá s poločasem 138,376 dne za uvolnění částice alfa. Používá se v radioizotopových termoelektrických generátorech v umělých družicích.

Seznam izotopů

Reference 

 
Polonium